Desa Pakunden kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pakunden (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 110,28), Jawa Tengah, 
 Desa Pakunden (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 109,29), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar